Список мировых рекордов в конькобежном спорте, признанных Международным союзом конькобежцев.

В настоящий момент почти все мировые рекорды установлены на двух крытых высокогорных катках — Олимпийском овале в Калгари и Олимпийском овале Юты в пригороде Солт-Лейк-Сити. Исключение составляет рекорд на 10 000 метров, установленный  на равнинном катке на Олимпийском овале в Пекине.

Мужчины 

 * 17 ноября 2007 Свен Крамер по ходу дистанции 5000 метров пробежал 3000 за 3:37.15, что превышает рекорд Эскила Эрвика.
 * 17 ноября 2013 Денис Юсков по ходу дистанции 5000 метров пробежал 3000 за 3.36.40, что превышает рекорд Эскила Эрвика.

Женщины

Не ратифицированные рекорды 
Список рекордов, превосходящих рекорды мира, однако не ратифицированных ISU, поскольку выполнены в нарушении регламента конькобежного спорта.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Международного союза конькобежцев
 Current world records Women
 Current world records Men

Спортивные мировые рекорды
Конькобежный спорт